Vologases III de Pártia foi um rei da Arménia da dinastia arsácida, do período dividido entre o Império Romano e o Império Parta, tendo governado sob o protectorado romano no ano 118. Foi antecedido no governo por Partamasires da Arménia e foi sucedido por Aurélio Pócoro.

Reis arsácidas da Armênia